Michèle Tabarot (née en 1962), femme politique française, sœur de Philippe ;
 Philippe Tabarot (né en 1970), homme politique français, frère de Michèle ;
 Robert Tabarot (1928-2015), champion d’Afrique du Nord de boxe, et l'un des chefs de l'OAS à Oran, père de Michèle et Philippe.